Cornelio Saavedra pode ser:
Cornelio Saavedra - militar e estadista argentino, que se destacou na Revolução de Maio.
Cornelio Saavedra (província) - é uma província da Bolívia localizada no departamento de Potosí.
Cornelio Saavedra (Buenos Aires) - bairro de Buenos Aires.
Museu Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra - museu de história do período colonial e do século XIX.
Copa Cornelio Saavedra - torneio de futebol.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos